Dummett ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Dummett (1925–2011), britischer Philosoph und Logiker
 Paul Dummett (* 1991), walisischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mount Dummett, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land